Вальтер Антон Антонович (1933—2021) — український геолог і мінеролог.
 Вальтер Антон Карлович (1905—1965) — український фізик, академік.
 Бруно Вальтер (1876—1962) — німецько-австрійський диригент, піаніст та композитор.
 Гельмут Вальтер (1900—1980) — німецький інженер, конструктор однойменних рідинних реактивних двигунів (РРД) «Вальтер»
 Даніель Вальтер (1940—2018) — письменник творів наукової фантастики.
 Едгар Вальтер — естонський художник-ілюстратор і казкар.
 Еріх Вальтер (1903—1947) — німецький воєначальник, генерал-майор повітряно-десантних військ Німеччини в роки Другої Світової війни.
 Ніко Вальтер (нар. 1990) — німецький бобслеїст.
 Фріц Вальтер (1920—2002) — німецький футбольний півзахисник.

Німецькі прізвища